NNA steht für:

 National numbering agency, die jeweilige nationale Stelle, die für die Vergabe der Internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) zuständig ist
 National Newspaper Association, Verband amerikanischer Zeitungen
 National Notary Association, Verband amerikanischer Notare
 Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz (hieß früher Norddeutsche Naturschutzakademie) 
 National News Agency, libanesische Nachrichtenagentur

NNA